Taillebourg ist Name oder Namensbestandteil folgender Gemeinden in Frankreich: 

 Taillebourg (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Taillebourg (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Ponlat-Taillebourg im Département Haute-Garonne

Siehe auch:
 Grafschaft Taillebourg
 Schlacht bei Taillebourg am 21. Juli 1242